Беатри́са (;  — ?) — португальська інфанта. Представниця Авіської династії. Народивлася в Лісабоні, Португалія. Друга донька португальського короля Жуана III і кастильської інфанти Катерини. Померла невдовзі після народження. Точна дата смерті невідома. Похована у Монастирі єронімітів. Також — Брі́теш ().

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Зведені брати:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Поховані в монастирі Єронімітів